Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2008./09. su bili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Drugi rang prvenstva

Amatersko prvenstvo Hrvatske

Poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2009-2010., Zagreb, 2010., ISSN 1330-2523

2008-09
j-p